Kronprinz Friedrich steht für:

 Friedrich II. (Preußen) (1712–1786), preußischer Herrscher vor der Thronbesteigung 1740
 Kronprinz Friedrich (Oper), eine Kammeroper von Siegfried Matthus aus dem Jahr 1999